Das BetVictor World Matchplay 2015 war ein Major-Turnier im Dartsport und wurde von der Professional Darts Corporation (PDC) veranstaltet. Es wurde vom 18. bis zum 26. Juli 2015 im Winter Gardens in Blackpool ausgetragen.

Im Finale setzte sich der Holländer Michael van Gerwen durch. Er ist damit nach 20 Jahren, der erste Nicht-Engländer und allgemein erst der Zweite Sieger des Matchplays außerhalb Englands.

Qualifikation 
Für das World Matchplay 2015 waren folgende Spieler qualifiziert:

 Die 16 erstplatzierten Spieler der Order of Merit (gesetzt)
 Die 16 erstplatzierten Spieler der PDC ProTour Order of Merit, die nicht bereits über die Order of Merit teilnahmeberechtigt waren (ungesetzt)

Preisgelder 

Die 450.000 Pfund an Preisgeldern, die beim World Matchplay ausgespielt wurden, verteilten sich wie folgt auf die 32 Teilnehmer:

Teilnehmer 
Top 16 der Order of Merit
 Michael van Gerwen
 Phil Taylor
 Gary Anderson
 Adrian Lewis
 Peter Wright
 James Wade
 Dave Chisnall
 Simon Whitlock
 Ian White
 Robert Thornton
 Brendan Dolan
 Mervyn King
 Michael Smith
 Terry Jenkins
 Raymond van Barneveld
 Justin Pipe

Top 16 der Pro Tour Order of Merit
 Kim Huybrechts
 Jelle Klaasen
 Vincent van der Voort
 Benito van de Pas
 Stephen Bunting
 Mensur Suljović
 Gerwyn Price
 Steve Beaton
 Jamie Caven
 John Henderson
 Keegan Brown
 Andrew Gilding
 Jamie Lewis
 Joe Murnan
 Kyle Anderson
 Andy Hamilton

Setzliste

Turnierplan

Finale

Trivia 
 Die Spieler wurden von den „Walk-on girls“ Daniella Allfree und Charlotte Wood auf die Bühne begleitet.

Weblinks 
 Ergebnisse auf Darts1.de

Einzelnachweise 

2015
Dartveranstaltung 2015
Dartwettbewerb in Blackpool